Битва за Атлантику — общее название военных действий в акватории Атлантического океана в ходе Первой и Второй мировой войн.

 Битва за Атлантику (1914—1918)
 Битва за Атлантику (1939—1945)